Le titre Roi Rouge est présent dans plusieurs éléments :

Dans l'Islam 

Le titre de Roi rouge est un titre ancestral donné au chef de clans africains de  confession musulmane, synonyme de Khalifa Amir-al muminin. L'actuel Roi rouge, selon la légende, serait surnommé "l'homme aux trois points ", serait doté d'une peau noire avec une blessure en forme de U (ou de C ) qui se trouverait sur son bras droit, mais aussi à l'arrière de son cou. Il parait qu'il est originaire d'Afrique. Aussi réputé pour être l'homme le plus puissant de son clan, ainsi que bretteur de génie. Il parait que ses yeux deviennent rouges lors d'un choc émotionnel ;. D'après certaine rumeurs, l'actuel roi serait né un  car le fait de naitre un 23 serait un attribut impérial.

Dans Samurai Deeper Kyo 
Dans le manga Samurai Deeper Kyo de Akimine Kamijō, le Roi rouge est le souverain de clan Mibu, sa particularité est la croix rouge de Taichi. Le seul véritable Roi rouge qu'on connait dans le manga est le tout premier Roi rouge, dont l'esprit est contenu dans le Tenrô. À l'époque de Kyo, c'est l'Ex-Roi Rouge qui règne. Et ce que personne ne sait, c'est que l'Ex-Roi Rouge n'est d'autre qu'un des quatre Chevaliers de la Croix Rouge, Mibu Kyôichirô, le plus puissant des quatre. Il acquiert un pouvoir quasi divin et a le contrôle sur les autres chevaliers. Avec son sang qu'il vénère, il peut créer des guerriers de sang. 

Les Chevaliers de la Croix rouge sont quatre poupées guerrières créées avec le sang du Roi rouge.

Les Chevaliers de la Croix rouge

Mibu Kyôichirô 
Mibu Kyôichirô, comme son nom l'indique, est en réalité la toute première poupée guerrière créée par le véritable clan Mibu. Il est d'origine pacifique et est vraiment gentil, il désire plus que tout la paix et le bonheur pour tous les êtres vivants. Il a été créé artificiellement à partir d'un véritable Mibu, et il est le membre le plus fort et le plus puissant des quatre chevaliers de la croix rouge, car dès sa naissance, il reçut immédiatement des immenses pouvoirs. Malheureusement, un événement qui changera sa vie à tout jamais, la guerre du clan Mibu, l'attristera à tel point qu'il deviendra petit à petit mauvais. Il ne restait plus qu'une poignée de véritable membres du clan Mibu, lorsqu'il décide de récréer intégralement le clan, futur nouveau clan Mibu, composée de poupée guerrières, sur qui il régnera en tant qu'ex-roi rouge. D'abord ébouriffé avec de grosses lunettes, on croirait un bigleux chétif qui cache son jeu à la perfection. Parce ce qu'en réalité, il deviendra démoniaque, maléfique et avide de pouvoir. À l'origine, son but est de réduire à néant le monde entier pour ensuite recréer un monde ou régnerait la paix et le bonheur. Sa plus grande crainte est la découverte de son secret, qui est le plus grand secret du clan Mibu, caché derrière la porte du yin et du yang. Il partage son cœur avec des chamanes pour utiliser leurs pouvoirs. Il maitrise toutes les techniques du clan Mibu, dont leur technique suprême est le dragon d'or qu'il sort par trois, car ses techniques sont trois fois plus puissantes que la normale. Il n'est en fait en aucun cas le Roi rouge, car il ne possède pas la Croix rouge de Taichi que possède Kyo, et ne peut pas se transformer en Démon Mibu comme Kyo, le véritable et légitime roi rouge, dernier enfant du véritable clan mibu. À la fin du manga, l'ex-roi rouge sera vaincu par Kyo, et sera tué par son propre cœur qu'il replacera dans son corps épuisé. Il redeviendra celui qu'il a toujours été, et mourra avec le sourire.

Mibu Kyôzaburo 
Mibu Kyôzaburô est l'actuel Roi rouge, chef du clan Mibu. Il est en réalité le troisième des quatre chevaliers de la croix rouge. C'est un personnage possédant un très bon caractère, il régna sur le clan Mibu avec amour et passion, jusqu'à ce que son prédécesseur, Mibu Kyôshirô, autrement dit l'Ex-roi rouge, reprenne le contrôle, avide de pouvoir. Il a été injustement banni de ses fonctions car il est à l'origine de la création des quatre légendaires sabres maléfiques Muramasa. Il est l'homme qui a créé les techniques du vent divin obscur.

Il adore son petit frère, qui n'est autre que Mibu Kyôshirô, dernier membre des quatre chevaliers de la croix rouge. À la fin du manga, on verra que même s'il avait été tué par Kyôshirô auparavant, il sera en réalité toujours en vie grâce à l'Ex-Roi rouge qui le réintégrera dans son corps. Il aidera Kyôshirô à récupérer son corps, avant de disparaitre définitivement en mourant avec l'Ex-Roi Rouge.

Mibu Kyojiro 
Mibu Kyôjirô est le deuxième chevalier de la croix rouge. On le connaît souvent aussi sous le nom de Chinmei. Il a fait partie des cinq planètes et maîtrise la Terre et la Gravité. Il est psychotique et sadique, tue pour s'amuser en raison de l'éternité qu'il a vécue. Durant le combat entre lui et Kyo devant la troisième Porte des Enfers, il révèle à Mahiro que c'est lui qui a tué sa sœur Mayumi, la raison pour laquelle Mahiro détestait Kyo. Chinmei, durant ce combat, se fait terrasser par le Suzaku de Kyo. Fubuki le sauve et plus tard, il est chargé de contrer la tentative de sauvetage de Yuya Shiina. Il combat Sasuke (aidé des dix guerriers Sanada), qui arrive à le repousser difficilement jusqu'à ce que son âme soit déportée à l'intérieur de Kyôichirô après qu'il fut coupé en deux par Yukimara Sanada avec le dernier sabre qu'a fabriqué Muramasa pour Yuya. Durant le combat de Kyo et Kyôichirô, avec le roi rouge (Mibu Kyôzaburo), il aidera Kyôshirô à récupérer son corps, en pleurant pour la première fois de vraies larmes, non des larmes de sang comme à l'habitude, avant de disparaître définitivement en mourant avec l'Ex-Roi Rouge.

Mibu Kyôshirô 
Mibu Kyôshirô se montre d'abord comme simplet et peureux, en tant que pharmacien de la paix et de l'amour à Yuya Shiina,chasseuse de primes. Avec elle, il capturera quelques bandits à petits prix, mais à chaque fois q'un véritable danger se présente, l'esprit de Kyo, l'homme aux mille victimes, prend possession de corps de Kyôshirô pour combattre, puis laisse la place a Kyôshirô.A la lisière de la forêt, il laisse définitivement la place à Kyo, jusqu'au combat contre Oda Nobunaga où Kyôshirô montre enfin une partie de sa force.Lors de la tentative de résurrection de Nobunaga dans le corps de Kyo par les Mibu, Kyôshirô prend le contrôle du corps. Il le rend partiellement a Kyo pour son deuxième combat contre Nobunaga et le reprend après que Kyo a terrassé son adversaire. Kyôshirô utilise le corps de Kyo pour son combat contre Kyo. Kyôshirô mène mais au dernier moment, alors qu'il allais porter un coup fatal à Kyo, il échangea son âme et celle de Kyo pour qu'ils se retrouvent chacun dans leur corps, et se prit le coup fatal destiné à Kyo. Le corps de Kyôshirô commença à se transformer en poussière.Il fut sauvé par Kyo, qui répandit son sang sur le corps de Kyôshirô. Cela le sauva car c'était le sang d'un véritable Mibu.Après cela, il s'allia à Kyo et sa bande contre L'Ex-Roi Rouge.Quand celui-ci manqua de puissance, il rappela Kyôshirô et Chinmei en lui, mais Kyôshirô fut renvoyé par Kyôjirô et Kyôzaburô, qui se sont sacrifiés pour le sauver.

Références